Neoxorides är ett släkte av steklar som beskrevs av Clément 1938. Neoxorides ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Neoxorides